Lopha är ett släkte av musslor. Lopha ingår i familjen ostron.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ostron
Lopha